Кройдон () — многозначный термин.

Великобритания 
 Кройдон — район Лондона (ранее — город графства Суррей), вокруг которого образовано одноимённое боро.
 Кройдон — боро Лондона.
 Кройдон — аэропорт в Южном Лондоне, находившийся между лондонскими боро Кройдон и Саттон.
  — деревня и община на юге графства Кембриджшир, Англия.

Австралия 
  — небольшой город в штате Квинсленд.
  — пригород Мельбурна (штат Виктория).
  — пригород Сиднея (штат Новый Южный Уэльс).
  — пригород Аделаиды (штат Южная Австралия).

США 
  — небольшой город в округе Салливан штата Нью-Гэмпшир.
  — статистически обособленная местность в округе Бакс штата Пенсильвания.
  — невключённая территория в округе Морган штата Юта.

Фамилия 
  (1908—1985) — американская театральная актриса, лауреат премии Кларенса Дервента Актёрской ассоциации за справедливость самой перспективной актрисе (1957).

См. также